North Wales Coast League 1894–95 var den anden sæson af den walisiske fodboldliga North Wales Coast League. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Det er uklart om alle kampene blev spillet og om der blev kåret en mester.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
 Welsh Football Data Archive – North Wales Coast League Tables 1894-95

Noter 

1894-95
Fodbold i 1894
Fodbold i 1895